Лемний () — латинизированная фамилия нескольких гуманистов:
  (1505—1568) — голландский ученый.
 Симон Лемний (1511—1550) — швейцарский гуманист.